Plaats in Indonesië
 Lumpang (Karanganyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Lumpang (Parung Panjang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java